Les Enfants du soleil peut désigner :

Littérature 

 Les Enfants du Soleil (Sonnenkinder), roman de Robert Kraft (1904)
 Les Enfants du Soleil (Children of the Sun), roman de Morris West (1957, 1963 pour la version française)
 Les Enfants du Soleil (The Twelfth Transforming), roman historique de Pauline Gedge (1984).

Théâtre 

 Les Enfants du soleil (Дети солнца), pièce de théâtre de Maxime Gorki (1905)
 Les Enfants du Soleil, spectacle de Philippe Caubère créé au théâtre Hébertot (1988)
 Les Enfants du Soleil, comédie musicale de Didier Barbelivien et Cyril Assous, créée au Dôme de Marseille (2004).

Cinéma 

 Les Enfants du soleil, film franco-marocain de Jacques Séverac (1962) ;
 Les Enfants du soleil, film français de Bernard Dartigues (1995) ;
 Les Enfants du soleil, film iranien de 2020.

Autre 

 Enfants du Soleil (Tsoyaha), surnom donné aux Yuchis, peuplade amérindienne qui vivait à l'origine dans la vallée du Tennessee.